Frederic W. Lincoln Jr. peut faire référence à :
 Frederic W. Lincoln Jr. (1817 – 1898), homme politique américain.
 Frederic W. Lincoln Jr. (1898 – 1968), membre du New York Medical College.